Die Liste der Internationalen Meister des Jahres 1950 führt alle Schachspieler auf, die im Jahr 1950 vom Weltschachbund FIDE den Titel Internationaler Meister erhalten haben. Es handelte sich um das erste Jahr der Verleihung, die für hervorragende vergangene Leistungen im Schach erfolgte. Einzige ausgezeichnete Frau war die damalige Schachweltmeisterin Ljudmila Rudenko (allerdings wurde im selben Jahr auch zum ersten Mal die Auszeichnung Internationaler Meister der Frauen verliehen). Nach dem Tod Pál Benkős im August 2019 ist keiner der damals 94 geehrten Spieler mehr am Leben. 21 der 94 Spieler erreichten später den Großmeistertitel, weiteren 15 wurde später der Titel eines Ehren-Großmeisters verliehen. Ljudmila Rudenko wurde 1976 der neugeschaffene Titel einer Großmeisterin der Frauen verliehen.

Legende 

Die Tabelle enthält folgende Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Land: Nennt das Land, für das der Spieler 1950 spielberechtigt war.
 Lebensdaten: Nennt das Geburts- und Sterbejahr des Spielers.
 GM: Gibt für Spieler, die später zum Großmeister ernannt wurden, das Jahr der Verleihung an.
 HGM: Gibt für Spieler, die später zum Ehren-Großmeister ernannt wurden, das Jahr der Verleihung an.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. Nicht berücksichtigt sind Wechsel zu einem Nachfolgestaat.

Spielerliste

Siehe auch 
 Liste der Internationalen Meister
 Liste der Internationalen Meister der Frauen

Literatur 
 Willy Iclicki: FIDE Golden book 1924–2002. Euroadria, Slovenia 2002, , 264 Seiten.
 Gino Di Felice: Chess International Titleholders, 1950–2016, McFarland & Co., 2017. ISBN 978-1476671321.

Einzelnachweise 

Internationale Meister 1950
!